Лахта-центр — названия объектов Санкт-Петербурга в историческом районе Лахта:

 Лахта центр — общественно-деловой комплекс, построенный в 2012-2018 гг.
 Лахта Центр 2 — проект ещё одного общественно-делового комплекса, представленный 25 мая 2021 года